
Termin -{Pu}- ima više značenja.

 Plutonijum, hemijski element.
 Poliuretan, tip plastike.